«Сессна-550 Сайтейшен II» () — турбовентиляторный двухмоторный лёгкий самолёт бизнес-класса, разработанный компанией Cessna Aircraft Company. Являлся основоположником семейства самолётов Citation II. Опытный экземпляр совершил первый полёт 31 января 1977 года.

Разработка

Cessna 550 Citation II 
Cessna 550 Citation II была прямым развитием модели Cessna 500 Citation I. Успех самолёта Cessna 500/501 на рынке привёл компанию Cessna к предположению, что требовался бо́льший самолёт, который использовал бы те же самые дизайнерские принципы. Результатом стала модель Cessna 550, у которого была максимальная пассажировместимость 10 человек. В дополнение к бо́льшему количеству мест у самолёта были более сильные двигатели Pratt & Whitney Canada JT15D4, бо́льшая скорость и бо́льшая дальность полёта. Первый полёт состоялся 31 января 1977 г., и самолёт был сертифицирован в марте 1978 г. В общей сложности было построено 603 самолёта прежде, чем модель Citation II была заменена на конвейере моделью Citation Bravo.

Cessna 551 Citation II/SP 
Как Cessna 501 Citation I/SP, модель Cessna 551 Citation II/SP была средством конкуренции на рынке турбовентиляторных самолётов, которыми управляет один пилот. Самолёт был повторно сертифицирован для управления одном пилотом.

Cessna T-47 (Model 552) 

Cessna 552 T-47A — обозначение, которое дали модели Citation II, производимой для Военно-морских сил США. Пятнадцать самолётов было куплено ВМС США, чтобы обучать военно-морских лётчиков. В модели T-47A был сделан ряд изменений, в том числе установлены двигатели Pratt & Whitney Canada JT15D5, укороченные крылья, установлены разнообразные радарные пульты и радарная система AN/APQ-159 от F-14 Tomcat.

T-47A эксплуатировались учебным центром Training Air Wing 6, который базировался на Военно-морском Аэродроме Пенсакола, Флорида. Все кроме одного T-47A были уничтожены огнём во время пожара в ангаре. ВМС США заменили их модернизированными T-39 Sabreliner.

Другой версией модели 552 была Cessna 552 OT-47B „Tracker“ (tracker (англ.) — шпион), пять из которых были куплены Министерством обороны США, базировались на Maxwell Air Force Base и использовались в операциях разведки и противодействия ввозу наркотиков. В OT-47B была установлена  радарная система контроля за огнём APG-66(V), используемая на F-16 Fighting Falcon и система визуализации WF-360TL.

Cessna S550 Citation S/II 
В октябре 1983 г., Cessna объявила, что они будут улучшать самолёт, и модернизированная Cessna S550 Citation S/II совершила первый полёт 14 февраля 1984 года. На самолёт установили улучшенную версию двигателя Pratt & Whitney Canada JT15D4B, а остальная часть усовершенствований была связана с аэродинамикой. Крыло было заменено крылом с суперкритическим профилем, который был разработан для Citation III. Сразу же после сертификации, модель S550 заменила модель 550 на сборочной линии в конце 1984 года. Однако, из-за потребностей рынка, производство модели 550 было возобновлено в 1987 году. После 1988 года производство модели S550 было прекращено. Cessna 550 Citation II продолжала производиться до 1994 г., и была заменена Cessna 550 Citation Bravo в 1997 году.

Cessna 550 Citation Bravo 
К 1994 году, Citation II и S/II  производились уже в течение 10 лет, и пришло время модель обновить. Cessna объявила о разработке Cessna 550 Citation Bravo. В то время как новая модель была основана на корпусе Citation S/II, на неё устанавливались двигатели Pratt & Whitney Canada PW530A. Основные стойки шасси были заменены, более плавно катящимися при буксировке на сцепке, позаимствованными у других самолётов, выпускаемых под брендом Citation, а также стандартный комплекс авионики был обновлен на Honeywell Primus 1000 с компьютеризованными графическими дисплеями. Новый самолёт совершил первый полёт 25 апреля 1995 года, но сертификацию прошёл только в августе 1996 г. Производство Citation Bravo было прекращено в конце 2006 года, произведено было 336 экземпляров.

Эксплуатанты

Военные эксплуатанты 

 Военно-воздушные силы Венесуэлы
 Испания
 Военно-воздушные силы Испании
 Колумбия

 Мьянма
 ВВС Мьянмы
 Нигерия
 Военно-воздушные силы Нигерии
 Саудовская Аравия

 Военно-морские силы США
 Турция
 Военно-воздушные силы Турции

 Военно-воздушные силы Швеции

 ЮАР

Гражданские эксплуатанты 
 Бразилия
 Riana Táxi Aéreo
 Великобритания
 Aerocharter Midlands
 Германия
 Private Wings
 Доминиканская Республика
 CaribAir

 Canada Jet Charters
 Российская Федерация
 Министерство сельского хозяйства РФ
 Сербия
 Prince Aviation

 Air Trek
 Marlin Air
 Федеральное управление гражданской авиации США
 Чешская Республика
 Time Air

Потери самолётов 
На 8 июля 2020 года в различных инцидентах было потеряно 54 самолёта Cessna 550. В катастрофах погиб 71 человек.

Лётно-технические характеристики 
Приведены характеристики модели Cessna S550 Citation S/II.

Технические характеристики 

 Экипаж: 2 человека
 Пассажировместимость: 8 человек
 Длина: 14,39 м
 Размах крыла: 15,90 м
 Высота: 4,57 м
 Площадь крыла: 31,83 м²
 Масса пустого: 3 655 кг
 Максимальная взлётная масса: 6 849 кг
 Двигатели: 2× ТРДД Pratt & Whitney Canada JT15D-4B
 Тяга: 2× 11,12 кН

Лётные характеристики 
 Крейсерская скорость: 746 км/ч (на высоте 10 670 м)
 Скорость сваливания: 152 км/ч
 Практическая дальность: 3 701 км (с полной заправкой 3260 литров)
 Практический потолок: 13 100 м
 Скороподъёмность: 15,4 м/с

Ссылки 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Cessna
Административные самолёты